Les Mussatti  est une famille patricienne de Venise, originaire de Padoue.
Elle y fut agrégée à la noblesse padouane en 1626, tandis que des documents de 1608, du doge Pietro Grimani en 1748 et du doge Alvise Giovanni Mocenigo en 1773 leur attribuèrent le titre de comtes.
Elle fut agrégée à la noblesse de Venise le .
Une Résolution Souveraine du gouvernement impérial autrichien confirma leur appartenance à la noblesse padouane le . 

Les armes des Mussatti  sont : parti d'or et d'azur.

Sources 
 Dizionario Storico-Portatile Di Tutte Le Venete Patrizie Famiglie, G.Bettinelli, Venezia, 1780.
 Nouvelle relation de la Ville et République de Venise, Casimir Freschot, Utrecht, 1709, éd. Guillaume Van Poolsum.
 Repertorio Genealogico delle Famiglie confermate nobili e dei titolati nobili esistenti nelle provincie Venete, Francesco Schröder, Venise, 1830, typografia Alvisopoli.
 Saggio sulla Storia Civile, Politica, Ecclesiastica e sulla Corografia e Topografia degli Stati della Reppublica di Venezia ad uso della Nobile e Civile Gioventù, Ab. D. Cristoforo Tentori Spagnuolo, Venise, Éd. Giacomo Storti, 1785.

Famille noble italienne
Famille de la république de Venise
Patronyme italien